Korkeasaari kan syfta på:

Finland

1. Högholmen, Kristinestad
2. Korkeasaari (ö i Kyyjärvi), ö i Kyyjärvi,  (2 ha)
3. Hiilikuoppasaaret, ö i Asikkala,  (1 ha)
4. Korkeasaari (ö i Pihtipudas, Muurasjärvi), ö i Pihtipudas,  (1 ha)
5. Korkeasaari (ö i Jämsä, Iso Rautavesi), ö i Jämsä,  (1 ha)
6. Korkeasaari (ö i Finland, Satakunta), ö i Kankaanpää,  (1 ha)
7. Suuri Korkeasaari, ö i Jorois,  (2 ha)
8. Korkeasaari (ö i Finland, Egentliga Tavastland), ö i Janakkala,  (2 ha)
9. Korkeasaari (ö i Finland, Norra Savolax, Nordöstra Savolax), ö i Rautavaara,  (1 ha)
10. Korkeasaari (ö i Finland, Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,15, long 26,11), ö i Heinola,  (1 ha)
11. Korkeasaari (ö i Finland, Norra Karelen, Joensuu, lat 62,86, long 30,22), ö i Joensuu,  (1 ha)
12. Korkeasaari (ö i Finland, Mellersta Finland, Joutsa), ö i Luhango,  (0 ha)
13. Korkeasaari (ö i Finland, Birkaland, Tammerfors, lat 61,68, long 24,20), ö i Orivesi,  (1 ha)
14. Korkeasaari (ö i Finland, Birkaland, Tammerfors, lat 61,71, long 23,75), ö i Ylöjärvi,  (1 ha)
15. Korkeasaari (ö i Finland, Birkaland, Tammerfors, lat 61,67, long 24,62), ö i Orivesi,  (3 ha)
16. Korkeasaari (ö i Finland, Lappland, Norra Lappland), ö i Enare,  (0 ha)
17. Korkeasaari (ö i Finland, Mellersta Finland, Jyväskylä), ö i Jyväskylä,  (1 ha)
18. Korkeasaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 62,15, long 29,00), ö i Enonkoski,  (1 ha)
19. Korkeasaari (ö i Finland, Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,14, long 29,47), ö i Kuhmo,  (0 ha)
20. Korkeasaari (ö i Finland, Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,89, long 29,99), ö i Kuusamo,  (0 ha)
21. Korkeasaari (ö i Finland, Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,82, long 29,37), ö i Kuusamo,  (10 ha)
22. Korkeasaari (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,95, long 27,34), ö i Sankt Michel,  (1 ha)
23. Korkeasaari (ö i Finland, Birkaland, Tammerfors, lat 62,00, long 23,35), ö i Ylöjärvi,  (1 ha)
24. Korkeasaari (ö i Finland, Lappland, Östra Lappland, lat 66,04, long 28,21), ö i Posio,  (23 ha)
25. Korkeasaari (ö i Finland, Mellersta Finland, Keuruu, lat 62,22, long 24,81), ö i Keuru,  (2 ha)
26. Korkeasaari (ö i Finland, Norra Karelen, Joensuu, lat 62,98, long 31,18), ö i Ilomants,  (1 ha)
27. Korkeasaari (ö i Finland, Norra Österbotten, Koillismaa, lat 66,10, long 29,03), ö i Kuusamo,  (1 ha)
28. Korkeasaari (ö i Finland, Lappland, Tunturi-Lappi, lat 68,34, long 23,41), ö i Enontekis,  (1 ha)
29. Korkeasaari (ö i Finland, Norra Savolax, Kuopio, lat 62,73, long 28,19), ö i Kuopio,  (7 ha)
30. Korkeasaari (ö i Finland, Södra Savolax, Pieksämäki, lat 61,79, long 27,65), ö i Jockas,  (1 ha)
31. Korkeasaari (ö i Finland, Norra Karelen, Joensuu, lat 62,88, long 29,44), ö i Polvijärvi,  (0 ha)
32. Korkeasaari (ö i Finland, Lappland, Tunturi-Lappi, lat 68,39, long 23,71), ö i Enontekis,  (1 ha)
33. Korkeasaari (ö i Finland, Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,92, long 28,62), ö i Suomussalmi,  (1 ha)
34. Korkeasaari (ö i Finland, Norra Savolax, Kuopio, lat 62,87, long 27,68), ö i Kuopio,  (1 ha)
35. Korkeasaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 61,71, long 28,66), ö i Nyslott,  (13 ha)
36. Korkeasaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 61,73, long 28,25), ö i Sulkava,  (1 ha)
37. Korkeasaari (ö i Finland, Norra Savolax, Kuopio, lat 62,74, long 27,26), ö i Kuopio,  (0 ha)
38. Korkeasaari (ö i Finland, Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,67, long 25,52), ö i Sysmä,  (7 ha)
39. Korkeasaari (ö i Finland, Norra Savolax, Kuopio, lat 62,91, long 27,17), ö i Kuopio,  (0 ha)
40. Korkeasaari (ö i Finland, Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,25, long 25,88), ö i Asikkala,  (6 ha)
41. Korkeasaari (ö i Finland, Södra Österbotten, Järviseutu, lat 63,40, long 23,54), ö i Evijärvi,  (0 ha)
42. Korkeasaari (ö i Finland, Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,86, long 29,87), ö i Kuusamo,  (1 ha)
43. Korkeasaari (ö i Finland, Norra Savolax, Inre Savolax, lat 62,74, long 26,83), ö i Rautalampi,  (1 ha)
44. Korkeasaari (ö i Finland, Norra Savolax, Kuopio, lat 62,80, long 27,82), ö i Kuopio,  (1 ha)
45. Korkeasaari (ö i Finland, Norra Savolax, Varkaus, lat 62,42, long 27,88), ö i Leppävirta,  (2 ha)
46. Korkeasaari (ö i Finland, Norra Österbotten, Koillismaa, lat 66,25, long 29,04), ö i Kuusamo,  (0 ha)
47. Korkeasaari (ö i Finland, Norra Savolax, Varkaus, lat 62,55, long 27,76), ö i Leppävirta,  (3 ha)
48. Korkeasaari (ö i Finland, Mellersta Finland, Keuruu, lat 62,43, long 24,37), ö i Keuru,  (1 ha)
49. Korkeasaari (ö i Finland, Norra Karelen, Joensuu, lat 62,47, long 29,57), ö i Libelits,  (6 ha)
50. Korkeasaari (ö i Finland, Lappland, Östra Lappland, lat 66,37, long 28,08), ö i Posio,  (0 ha)
51. Korkeasaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 62,12, long 28,20), ö i Rantasalmi,  (4 ha)
52. Korkeasaari (ö i Finland, Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,51, long 25,85), ö i Sysmä,  (0 ha)
53. Korkeasaari (ö i Finland, Södra Savolax, Pieksämäki, lat 62,22, long 27,64), ö i Jorois,  (2 ha)
54. Korkeasaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 62,12, long 28,83), ö i Enonkoski,  (2 ha)
55. Korkeasaari (ö i Finland, Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari, lat 62,98, long 26,13), ö i Viitasaari,  (1 ha)
56. Korkeasaari (ö i Finland, Lappland, Östra Lappland, lat 66,34, long 27,94), ö i Posio,  (0 ha)
57. Korkeasaari (ö i Finland, Norra Karelen, Joensuu, lat 62,46, long 30,83), ö i Joensuu,  (0 ha)
58. Korkeasaari (ö i Finland, Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,92, long 29,57), ö i Kuusamo,  (32 ha)
59. Korkeasaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 62,13, long 28,46), ö i Nyslott,  (3 ha)
60. Korkeasaari (ö i Finland, Norra Savolax, Kuopio, lat 62,95, long 27,73), ö i Kuopio,  (2 ha)
61. Korkeasaari (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 62,01, long 26,73), ö i Kangasniemi,  (2 ha)
62. Korkeasaari (ö i Finland, Norra Savolax, Kuopio, lat 63,06, long 27,35), ö i Kuopio,  (11 ha)
63. Korkeasaari (ö i Finland, Lappland, Östra Lappland, lat 66,13, long 28,53), ö i Posio,  (1 ha)
64. Korkeasaari (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,84, long 26,79), ö i Hirvensalmi,  (5 ha)
65. Korkeasaari och Lintusaaret, ö i Jämsä,  (4 ha)
66. Korkeasaari (ö i Finland, Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari, lat 63,08, long 25,92), ö i Viitasaari,  (2 ha)
67. Korkeasaari (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,64, long 27,18), ö i Sankt Michel,  (0 ha)
68. Korkeasaari (ö i Finland, Norra Savolax, Inre Savolax, lat 62,56, long 27,42), ö i Suonenjoki,  (2 ha)
69. Korkeasaari (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,82, long 26,57), ö i Hirvensalmi,  (1 ha)
70. Kärnänsaari, ö i Lappajärvi,  (13 km²)